De Beker van Melanesië 2000 was het zevende en laatste toernooi dat werd gehouden voor de landen van Melanesië. Het vond plaats op de Fiji. Er deden 5 landen mee. De winnaar en nummer 2 van het toernooi kwalificeerden zich tevens voor het Oceanisch kampioenschap voetbal 2000.

Toernooi

Eindstand

 en  zijn geplaatst voor het Oceanisch kampioenschap voetbal 2000. Later werd Fiji vervangen door de nummer 3 .

Wedstrijden

Voetbal in Oceanië
Voetbal in Fiji
Voetbal in 2000
Sportevenement in Fiji